Velika nagrada Velike Britanije 1962 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1962. Odvijala se je 21. julija 1962.

Dirka 

|-
! 1
| 20
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 75
| 2:26:20,8
| 1
| 9
|-
! 2
| 24
|  John Surtees
| Lola-Climax
| 75
| + 49,2 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 16
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 75
| + 1:44,8
| 4
| 4
|-
! 4
| 12
|  Graham Hill
| BRM
| 75
| + 1:56,8
| 5
| 3
|-
! 5
| 30
|  Jack Brabham
| Lotus-Climax
| 74
| +1 krog
| 9
| 2
|-
! 6
| 18
|  Tony Maggs
| Cooper-Climax
| 74
| +1 krog
| 13
| 1
|-
! 7
| 34
|  Masten Gregory
| Lotus-Climax
| 74
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 8
| 22
|  Trevor Taylor
| Lotus-Climax
| 74
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 9
| 8
|  Dan Gurney
| Porsche
| 73
| +2 kroga
| 6
|  
|-
! 10
| 42
|  Jackie Lewis
| Cooper-Climax
| 72
| +3 krogi
| 15
|  
|-
! 11
| 40
|  Tony Settember
| Emeryson-Climax
| 71
| +4 krogi
| 19
|  
|-
! 12
| 36
|  Ian Burgess
| Cooper-Climax
| 71
| +4 krogi
| 16
|  
|-
! 13
| 14
|  Richie Ginther
| BRM
| 70
| +5 krogov
| 8
|  
|-
! 14
| 54
|  Carel Godin de Beaufort
| Porsche
| 69
| +6 krogov
| 17
|  
|-
! 15
| 46
|  Jay Chamberlain
| Lotus-Climax
| 64
| +11 krogov
| 20
|  
|-
! 16
| 32
|  Innes Ireland
| Lotus-Climax
| 61
| +14 krogov
| 3
|  
|-
! Ods
| 2
|  Phil Hill
| Ferrari
| 47
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 26
|  Roy Salvadori
| Lola-Climax
| 35
| Akumulator
| 11
|  
|-
! Ods
| 10
|  Jo Bonnier
| Porsche
| 27
| Diferencial
| 7
|  
|-
! Ods
| 44
|  Wolfgang Seidel
| Lotus-BRM
| 11
| Zavore
| 21
|  
|-
! Ods
| 48
|  Tony Shelly
| Lotus-Climax
| 6
| Motor
| 18
|  
|-
! DNS
| 48
|  Keith Greene
| Lotus-Climax
| 
| Le na treningu
| 
| 
|-
! WD
| 28
|  Maurice Trintignant
| Lotus-Climax
| 
| Poškodovan dirkalnik
| 
| 
|-
! WD
| 38
|  John Campbell-Jones
| Emeryson-Climax
| 
| Bolezen
| 
| 
|-
! WD
| 50
|  Keith Greene
| Gilby-BRM
| 
| Nepripravljen dirkalnik
| 
| 
|-
! WD
| 52
|  Jo Siffert
| Lotus-BRM
| 
| Štartnina
| 
| 
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1962
1962